Грюненфельдер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Анди Грюненфельдер (род. 1970) — швейцарский лыжник, призёр Олимпийских игр и этапов Кубка мира.
 Тобиас Грюненфельдер (род. 1977) — швейцарский горнолыжник, победитель этапа Кубка мира, участник трёх Олимпиад.